

Astronomia 
Cratere Maclear – cratere lunare
Rimae Maclear – rima lunare

Geografia 
Maclear – città della municipalità locale di Elundini (Sudafrica)

Persone 
Michael Maclear – giornalista e documentarista canadese
Thomas Maclear – astronomo sudafricano